Дубравица може бити:

 Дубравица (Пожаревац), насељено мјесто у граду Пожаревцу, Република Србија
 Дубравица (Витез), насељено мјесто у општини Витез, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Дубравица (Завидовићи), насељено мјесто у општини Завидовићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Дубравица (Неум), насељено мјесто у општини Неум, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Дубравица (Чапљина), насељено мјесто у општини Чапљина, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Дубравица (Дубровник), насељено мјесто у граду Дубровнику, Република Хрватска
 Дубравица (општина), општина у Загребачкој жупанији, Република Хрватска
 Дубравица (Метковић), насељено мјесто у граду Метковићу, Република Хрватска
 Дубравица (Банска Бистрица), насељено мјесто у округу Банска Бистрица, Банскобистрички крај, Словачка Република